

Населені пункти та їхні частини

 Бжоза — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжоза — село в гміні Велька Нешавка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжоза — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжоза — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Бжоза — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бжоза — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бжоза — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Бжоза — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Бжоза — частина села Цикажев-Пулноцни в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Ян Бжоза

Примітки